Mercury (pronunciato Mercury ) è una società russa, un importante venditore di beni di lusso.

Proprietari e gestori 
Mercury è stata fondata nel 1993 da Leonid Yakovlevich Fridlyand  e Leonid Izyaslavovich Strunin, che sono considerati i principali proprietari del gruppo  .

Attività 
La società gestisce boutique di moda e oggetti di lusso a Mosca tra cui Giorgio Armani, Patek Philippe, Dolce & Gabbana, Tod's, Rolex, Bvlgari, Tiffany & Co., Baccarat, Chopard . Inoltre, Mercury è il primo rivenditore ufficiale in Russia di automobili dei marchi Bentley, Ferrari, Maserati, Bugatti, Harley-Davidson. . Nell'autunno del 2008, Mercury ha acquisito una partecipazione di controllo nella casa d'aste americana Phillips de Pury, la terza più grande al mondo dopo Sotheby's e Christie's  .

Le principali location gestite da Mercury sono:

 Il "Tretyakovsky passage" che comprende una "Strada pedonale delle boutique", concessionarie di automobili, ristorante "Cristal Room Baccarat", "Tretyakov Spa", "Martini Bar".
TsUM. Il centro commerciale presenta marchi noti di abbigliamento, scarpe, profumi, cosmetici, accessori.
 "DLT" è il principale grande magazzino di San Pietroburgo, dove sono rappresentati marchi famosi di abbigliamento, scarpe, profumi, cosmetici e accessori.
 "BARVIKHA LUXURY VILLAGE" comprende: "Barvikha Hotel & Spa e Espace Vitalité Chenot", una via pedonale di boutique, concessionarie di automobili e banche, ristoranti gastronomici, una sala da concerto.
 "KUTUZOVSKY Prospekt, 31". Viale di boutique con prestigiosi marchi di moda, nonché un negozio di gioielli multimarca Mercury.

Note

Collegamenti esterni 

Aziende russe